Les 3 Histoires de Schtroumpfs est un ensemble d'albums petit format et publiés par la maison d'édition Le Lombard entre 1994 et 1996 reprenant des histoires publiées dans le mensuel Schtroumpf ! entre 1990 et 1992.

Liste des albums 

 La Poudre d'escampette 
 Gargamel fait la paix 
 Le Tourlitoula du Schtroumpf musicien 
 L'Anniversaire du Grand Schtroumpf 
 Les Malheurs du Schtroumpf coquet 
 La Salsepareille de Gargamel 
 Le Schtroumpf qui marchait sous l'eau 
 Les Schtroumpfs gris 
 Les Schtroumpfs de papier 
 Les Schtroumpfs et Dame Nature 
 Le Puits aux échanges 
 Les Schtroumpfosaures 
 Le Schtroumpf sous-marin

Lien externe 
 .
  
   
 

Histoire des Schtroumpfs